Эльчин Идаят оглы Зейналов (; род. 1 апреля 1948, Кировабад) — азербайджанский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный деятель физкультуры и спорта Азербайджана. Личный тренер олимпийского чемпиона Тогрула Аскерова.

Биография 
Эльчин Зейналов родился 1 апреля 1948 года в городе Кировабад (ныне — Гянджа). В 1968 году поступил на заочное отделение Института физкультуры имени Кирова.

В 1973 году Зейналов получил звание мастера спорта СССР, а в 1989 году — заслуженного тренера СССР.

В настоящее время является тренером по вольной борьбе. Многие его воспитанники, такие как Адиль Ибрагимов, Рза Халилов, Вусал Гасанов, Рагим Алиев, становились победителями и призёрами чемпионатов Европы и Кубков мира.

Распоряжением президента Азербайджана от 25 декабря 2008 года Эльчин Зейналов был удостоен почётного звания «Заслуженного деятеля физкультуры и спорта».

В 2012 году борец вольного стиля Тогрул Аскеров, личным тренером которого является Зейналов, стал олимпийским чемпионом, в 2015 году — победителем I Европейских игр, а в 2016 году — серебряным призёром Олимпиады.

В 2012 году за высокие достижения на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне, а также за заслуги в развитии азербайджанского спорта Эльчин Зейналов был награждён орденом «Славы». В 2015 году за заслуги в развитии азербайджанского спорта Зейналов был награждён «Почётным дипломом президента Азербайджанской Республики». В 2016 году указом президента Азербайджана был награждён медалью «Прогресс».

Примечания 

Тренеры Азербайджана по борьбе
Заслуженные деятели физической культуры и спорта Азербайджана